Джино Росси: Росси, Джино (1884—1947) — итальянский живописец.
  (1908—1987) — итальянский боксёр.
  — итальянский бобслеист.